Le district de Ulleung est un district de la province du Gyeongsang du Nord, en Corée du Sud. 
Il est composé essentiellement de l´ile de Ulleung  mais comprend au total 44 iles toutes situées dans la mer du Japon (mer de l´est). Les plus connues de ces petites iles sont les rochers de Dokdo, objets d´une dispute avec le Japon. Les symboles du district sont le persea machilus, la fleur de camélia et le pigeon violet.

Jumelages

Liens externes 
  Site officiel

Gyeongsang du Nord
Ulleung
Mer du Japon